Linear oder lineare ( ‚(gerade) Linie‘,  ‚aus Linien bestehend‘) bezeichnet

 das Adjektiv zu Linearität
 in der Filmindustrie den klassischen Drei-Maschinen-Schnitt beim Fernsehen; siehe Videoschnitt#Linearer Schnitt
 Schriften, bei denen die Buchstaben keine oder nur unwesentliche Strichstärkenunterschiede aufweisen; siehe Linear-Antiqua
 die Linearschrift, eine Schriftklassifikation, siehe Schrift#Schriftanordnung und andere graphische Klassifikationen
 Lineartechnik, eine Technik für geradlinige Bewegungen; siehe auch Translation (Physik)
 ein einfaches dynamisches Modell eines Kristallgitters in der Festkörperphysik; siehe Lineare Kette
 Linear (Geologie), in der Geologie ein linienhaftes Gefügemerkmal auf Schicht-, Schieferungs- oder Kluftflächen
 Linear Technology, ein Halbleiterhersteller, der 2016 von Analog Devices übernommen wurde.

LINEAR ist die Abkürzung von
 Lincoln Near Earth Asteroid Research, einem Programm zum Auffinden und Erforschen von erdnahen Asteroiden am MIT

Siehe auch:

 Linie
 Lineares System
 Linearlager
 Linear B
 Nichtlinearität

Abkürzung